Кутред (король Вессексу), Кутред (*Cuthred, Cuþræd, д/н —756) — король Вессексу в 740—756 роках. 
 Кутред (король Кенту), Кутред (*Cuthred, Cuþræd, д/н —807) — король Кенту у 798—807 роках.